El Condado de Cooper es el nombre asignado a dos condados:

 Condado de Cooper (Misuri) en Estados Unidos.
 Condado de Cooper (Nueva Gales del Sur) en Australia.